Faury peut faire référence à :

Patronyme  
 Guillaume Faury (1968-), patron d’Airbus Helicopters, il dirige ensuite en 2018 la branche aviation commerciale d’Airbus
 Louis Faury (1874-1947), général de division français

Pseudonyme 
 Éric Faury (de son vrai nom Éric Merkès) (1961-), artiste lyrique et metteur en scène français

Homonymie de patronyme